Натуральне число 2056
 2056 рік до нашої ери
 2056 рік нашої ери